— самурайский род периода средневековья в Японии. Происходит от боковой ветви рода Кёгоку. Потомок древнего рода Минамото. Имя рода происходит от села Амаго (современная префектура Сига), где первоначально находилось имение рода. Иногда встречается написание род Амако.

История 

Амаго были заместителями губернаторов провинции Идзумо (современная префектура Симане) из рода Кёгоку. После войны годов Онин (1467—1477), которая стала причиной развала сёгуната Муромати и начала масштабных междоусобиц в Японии, Амаго захватили Идзумо и начали расширять свои земли в регионе Санъин, северной части региона Тюгоку. Центром их владений стал замок Гассан-Тода. Наивысший расцвет Амаго пришёлся на годы правления Амаго Цунэхисы. Основным оппонентом рода был род Оути, а позже — род Мори.

В 1566 году, в результате сдачи замка Гассан-Тода войскам Мори, род Амаго утратил свои владения. После этого были попытки бывших вассалов рода во главе с Яманакой Юкимори восстановить этот род в землях Идзумо. Им помогали главные оппоненты Мори — роды Отомо и Ода. Однако эти попытки потерпели поражение. В 1578 году погиб последний глава Амаго, Амаго Кацухиса, а Яманака Юкимори был казнён родом Мори.

Несмотря на то, что главная ветвь Амаго была уничтожена, представители боковых линий рода стали вассалами Мори. Они просуществовали до середины XX века.

Главы рода Амаго

Амаго Такахиса ()
Амаго Мотихиса ()
Амаго Киёсада ()
Амаго Цунэхиса ()
Амаго Масахиса (}
Амаго Харухиса ()
Амаго Ёсихиса ()
Амаго Мототомо ()
Амаго Кацухиса ()

Литература 

 

Самурайские роды